Meadowville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Meadowville (Maine)
 Meadowville (Utah)
 Meadowville (Virginia)
 Meadowville (West Virginia)